Boreing bezeichnet:

 Boreing (Kentucky), Ortschaft im US-Bundesstaat Kentucky
 Vincent Boreing (1839–1903), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Boring